Baade – cratere lunare
 1501 Baade – asteroide
 Ernst-Günther Baade – generale tedesco
 Walter Baade – astronomo tedesco